Бовен може да се односи на:

 Бовен (Ардеш), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Бовен (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Бовен (Север), насељено место у Француској, у департману Север